Екзорцист — людина, що займається екзорцизмом.
 Екзорцист — художній фільм 1973 року.
 Екзорцист — чин церковнослужителя Римо-католицької Церкви, що існував до II Ватиканського собору.
 Екзорцист — комп'ютерна гра.
 Екзорцист — міні-альбом російської групи Арда.